Теннисный чемпионат Дубая 2023 (англ. 2023 Dubai Tennis Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дубае (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир и среди женщин проходил с 19 по 25 февраля, среди мужчин проходил с 27 февраля 2023 года по 4 марта 2023 года на хардовых кортах.

В розыгрыше женского приза принимали участие 56 теннисисток одиночного разряда и 28 женских пар. В розыгрыше мужской части турнира в основной сетке принимали участие 32 теннисиста и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Малик Джазири
  Танаси Коккинакис 
Теннисисты, победившие в квалификации:
 Павел Котов
  Кристофер О’Коннелл
  Томаш Махач
  Александр Лазаров
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Франческо Пассаро
 Александр Шевченко

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Линда Фрухвиртова
  София Кенин
  Марта Костюк
  Ипек Оз
 Вера Звонарёва
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Каролина Мухова
 Анастасия Павлюченкова
  Маркета Вондроушова
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Виктория Томова
  Жасмин Паолини
  Лаура Зигемунд
  Юлия Грабер
  Ана Богдан
  Даяна Ястремская
  Ребека Масарова
  Катарина Завацкая
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Лорен Дэвис
  Клер Лю

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023

Ход соревнования

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Парный мужской разряд

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Шестая группа

Седьмая группа

Восьмая группа

Женский Парный разряд

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Дубай
Теннис
Февраль 2023 года
Теннисный чемпионат Дубая